Уоткинс-Глен Интернешнл (, краткое название Glen)
— один из самых известных автодромов в США. Первые гонки Уоткинс-Глен Гран-при () были проведены в 1948 году. На этой трассе, претерпевшей несколько изменений, прошло 20 Гран-при чемпионатов мира в классе Формула-1.

В 1973 году на месте автодрома проходил один из самых крупных рок-фестивалей Summer Jam at Watkins Glen, который посетило более 600 тысяч человек (больше, чем знаменитый Вудсток). В фестивале приняли участие всего три групп: The Band, The Allman Brothers Band и Grateful Dead.

Автодром расположен недалеко от деревни Уоткинс-Глен, в штате Нью-Йорк. Помимо гонок Формулы-1, на трассе проходили все основные гоночные серии США:

 NASCAR
 SCCA
 Формула Libre
 Can-Am
 Trans-Am
 Формула 5000
 ChampCar
 World Sportscar Championship
 Indy Racing League

Конфигурации трассы 
Уоткинс-Глен использовалась в гонках Формулы-1 в 2 конфигурациях.

Победители Гран-при США на трассе Уоткинс-Глен

Ссылки 
 Страница Watkins Glen International на сайте NASCAR
 Официальная страница
 Страница на TrackPedia
 История и ссылки (англ.)

Трассы Формулы-1
Трассы «чампкаров»
Трассы NASCAR
Гоночные трассы США
Гран-при США
Спортивные сооружения штата Нью-Йорк
Скайлер (округ, Нью-Йорк)